Boulad ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Boulad (* 1931), ägyptisch-libanesischer römisch-katholischer Theologe
 Marcel Boulad (1905–1977), ägyptischer Fechter